Le terme sel peut désigner le sel utilisé en alimentation (appelé aussi « sel de cuisine »), composé essentiellement de chlorure de sodium NaCl et principalement produit à partir de sel gemme ou de sel de mer. Il est utilisé comme condiment ou comme agent de conservation ou de préparation dans l'industrie agroalimentaire.

Mais son acception, tant en chimie que dans la vie pratique, les expressions et locutions, les acronymes, sont plus vastes :

Chimie 

 En chimie moderne, un sel est un solide ionique, correspondant à un assemblage réticulaire d'ions de charges différentes.
 En chimie ancienne, le sel était un solide soluble, ininflammable et ressemblant globalement au sel par ses propriétés.

Quelques composés chimiques, autrefois usuels, conservent des appellations issues de substances salines anciennes :
 l'esprit de sel est l'acide chlorhydrique ;
 le sel admirable est la mirabilite ou sulfate de sodium décahydraté ;
 le sel amer est le chlorure de potassium ;
 le sel ammoniac ou salmiac  est le chlorure d'ammonium, autrefois chlorhydrate d'ammonium ;
 le sel de citron est le tetraoxalate de potassium, utilisé autrefois pour dissoudre les taches d'encre ;
 le sel d'Epsom en Angleterre, ou sel amer de Sedlitz, correspond au sulfate de magnésium ;
 le sel de Glauber désigne le sulfate de sodium ;
 le sel de Mohr est un sulfate de fer(II) et d'ammonium ;
 le sel d'oseille est le bioxalate de potassium ou oxalate acide de potassium ;
 le sel de Saturne désigne le sel d' sous forme cristal ;
 le sel de Seignette ou sel des tombeaux, ou encore sel de Rochelle, est le tartrate double de potassium et de sodium ;
 le sel de Vichy est essentiellement composé de bicarbonate de sodium ;
 le sel rose est le stannichlorure d'ammonium, utilisé comme mordant en teinture ;
 le sel volatil ou sels anglais est le sesquicarbonate d'ammonium.

Notons que dans la pensée savante antique ou alchimique, le sel a longtemps été considéré comme un élément, au même titre que le soufre, le mercure, le feu, l'air

Vie pratique 

 Les sels ou encore sels de pâmoison, sont un mélange de divers acides et d'alcalis, parfois à base de carbonate d'ammonium, de composés stimulants ou de parfums variés. Ils servaient à ranimer les personnes évanouies.
 Les sels de bain sont un mélange de parfums et de divers sels minéraux, ajouté à l'eau du bain.

Expressions, allégories et emplois figurés 

 À la fleur de sel, à la croque au sel : sans autre assaisonnement que le sel marin, en cuisine.
 Partager le pain et le sel (avec quelqu'un, avec l'hôte de passage), est une ancienne coutume d'hospitalité paysanne. Elle a été ritualisée dans le monde chrétien slave, en particulier dès la primitive Russie. D'où la locution pain et sel symbolisant l'accueil et l'hospitalité.
 Le sel, employé dans un écrit, une parole, un propos ou une situation, est associé à diverses idées opposées à insipides. Il correspond à quelque chose de piquant, provoquant, savoureux, agréable au-delà du premier abord. Ce sens de ce qui enrichit ou accroît l'intérêt et notamment repris dans les expressions :
 le sel de la terre est une allégorie de la Bible (tirée de l'évangile de Matthieu, ), qui désigne l'Église, l'ensemble des chrétiens ou le christianisme.
 le sel de la terre est une expression littéraire, laïcisée, signifiant l'élément actif ou généreux, c'est-à-dire le meilleur et le plus aristocratique.
 Une plaisanterie (à la) fleur de sel est spirituelle ou pleine d'esprit. A contrario, si elle est au gros sel, elle n'est au mieux que grossière gaieté.
 Mettre son grain de sel : s'immiscer mal à propos dans une affaire, une conversation, une dispute ou un conflit (qui d'ailleurs souvent ne concerne pas a priori la personne qui s'immisce).
 C'est le sel de la chose : expression aujourd'hui assez vieillie signifiant l'intérêt, la curiosité, l'esprit mis en éveil. En effet, sans sel, tout devient insipide, au sens concret (aliments, soupe) et au sens figuré.

Patronyme 

 Edward Sels (1941-) : coureur cycliste belge
 Marcel Sel : écrivain et journaliste belge
 Matz Sels (1992-) : footballeur belge
 Rosa Sels (1943-) : coureuse cycliste belge
 Véronique Sels (1958-) : femme de lettres belge
 Dérivé
 Coupe Sels : épreuve cycliste belge

Informatique 
 Le sel syntaxique, en programmation informatique.
 Le sel ajouté dans une fonction de hachage, qui complique la détermination de la donnée hachée.

Toponyme 
 La commune et le canton de Sel de Bretagne.
 Une kommune norvégienne située dans l'Oppland se nomme Sel.

Acronymes 

 Système d'échange local (Sel), en économie.
 Société d'exercice libéral (SEL).
 Système d'étanchéité liquide (SEL), en BTP.
  (SEL), la ligue des scouts espérantophones.
  (SEL), un championnat de Suède de hockey sur glace.
 Service d'entraide et de liaison (SEL), une association protestante de solidarité internationale.
  (SEL), parti politique écosocialiste et libertariste italien.
 Souscription En Ligne (SEL), vu sur des sites de ventes en ligne.

Notes et références

Voir aussi